Bourbon-ház
 Bourbon Hercegség
 Bourbon whisky, amerikai whiskyfajta
Lásd még
 Bourbon megye (egyértelműsítő lap)